Алкафой, Алкатой () — мужское личное имя.

В древнегреческой мифологии
 Алкафой (царь Мегар) — сын Пелопа, царь Мегары.
 Алкафой (сын Порфаона) — герой из Этолии.
 Алкафой — троянский военачальник, муж дочери Анхиса Гипподамии.

Другое
 (2241) Алкафой — троянский астероид Юпитера, двигающийся в точке Лагранжа, в 60° позади планеты.

Имена греческого происхождения